Об'єкти NGC
Хамелеон (сузір'я)
Планетарні туманності